Hause ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hause (1920–2005), deutscher Violinist, Dirigent und Kapellmeister
 Dave Hause (* 1978), US-amerikanischer Sänger
 Kortney Hause (* 1995), englischer Fußballspieler
 Lothar Hause (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Paweł Hause (* 1964), polnischer lutherischer Theologe und Bischof der Diözese Masuren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen
 Rudolf Hause (1877–1961), deutscher Maler

Siehe auch: